О́льга Ма́рковна Танхиле́вич (1900, Ростов-на-Дону — август 1963, Ленинград) — советский научный и политический деятель, член РКП(б) с 1920 года. Специалист по немецкой классической философии и литературе. В область исследовательских интересов входили Эпикур, Маркс, Энгельс, Спиноза и Лейбниц, а в поздние годы — математика и логика. Пережила три ссылки из-за связей с троцкистами.

Биография 
Ольга Танхилевич родилась в 1900 году в Ростове-на-Дону в семье служащего в торговой фирме. У неё было две сестры и два брата, все из которых не пережили Ольгу.

В период революции и гражданской войны Танхилевич училась в Донском университете, но так его и не закончила. Тогда же она познакомилась со своим первым мужем, Эльканом Зиновьевичем Гольденбергом, занимавшемся вместе с ней философией. Когда в 1920 году большевики окончательно взяли Ростов, Ольга Марковна вступила в ВКП(б) и стала работать секретарём у председателя Донского совнархоза А. И. Муралова.

Вскоре она, вместе со своим мужем, отправилась в Москву и работала там в ЦК ВКП(б), сначала у Е. М. Ярославского, а затем у В. М. Молотова. Затем она поступила в Институт красной профессуры на отделение философии, где училась и занималась научной деятельностью под руководством А. М. Деборина.

В середине 20-х Танхилевич развелась с первым мужем и вышла замуж за Исаака Марковича Альтера, вместе с которым они участвовали в деятельности левой оппозиции в 1926—1928 годах. Из-за этого, в 1926 году, её отправили на партийные работы сначала в Луганск, затем в Харьков и, наконец, в Ленинград. В 1928 году Танхилевич была исключена из партии и вместе с мужем сослана в Сибирь (Улала, Томск). В 1930 году они с мужем вернулись из ссылки и обосновались в Москве. Ольга Марковна устроилась на работу в Музей революции. Однако уже в 1932 году, за участие в работе оппозиционной группы И. Н. Смирнова, супругов снова выслали. Ссылку они отбывали в Павлодаре и различных городах Красноярского края.

В 1936 году их ненадолго отпустили, и супруги вернулись в Ленинград. Танхилевич устроилась на работу в местное отделение Института философии АН СССР. В этот же год их снова арестовали и отправили в очередную ссылку. В 1937 году Моисея Альтера расстреляли на Колыме, а Ольга Марковна, находясь в Кочмесе, избежала расстрела благодаря беременности от Гладия Марковича Мильмана.

В ссылке Танхилевич подружилась с немкой Зельмой Фёдоровной Руофф, с которой они сохраняли теплые дружеские отношения до конца жизни.

В 1941 году Ольга Марковна была освобождена из ссылки и вернулась в Москву к своей дочери Татьяне. Там Танхилевич закончила немецкое отделение Педагогического Института, чтобы работать в школе преподавателем немецкого языка. Параллельно она училась на математическом факультете МГУ.

В 1949 году была снова сослана в Казахстан, но в 1956 году реабилитирована. После освобождения занималась исследованием Лейбница, которого она считала «отцом кибернетики», и Спинозы. Выступала за популяризацию кибернетики и математической логики.

Результатом ссылок и смертей близких людей стал развившейся у Танхилевич психический недуг — циклотимия. В конце концов, в 1963 году она покончила жизнь самоубийством.

Основные работы 
 Эпикур и эпикуреизм. — , 1926.
 Крестьянство как социально-экономическая категория (по работам Маркса и Энгельса) // Под знаменем марксизма. — 1927. — № 10—11. — С. 150—173.
 Маркс и Энгельс о крестьянстве. Ленинградский научно-исследовательский институт методологии марксизма. — Госиздат, 1928.
 Философия Германа Когена и его критика марксизма // Под знаменем марксизма. — № 9. — , 1930. — С. 33—56.
 Философия «как будто бы» и как будто бы тоже философия. // Современная буржуазная философия: сборник статей. — : Красная газета, 1930.
 Лейбницевская концепция символической науки // Научные доклады высшей школы. Философские науки. — 1961. — № 2. — С. 128—132.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте СПбГУ

Историки философии
Женщины-самоубийцы СССР